Franciaország
Perrigny, település Jura megyében
Perrigny, település Yonne megyében